Сезон 1892/93 стал для «Ньютон Хит» первым сезоном в Футбольной лиге.

После трёх предыдущих сезонов параллельного существования Футбольного альянса (в котором выступал «Ньютон Хит») и Футбольной лиги руководство последней приняло решение о слиянии двух турниров под эгидой Футбольной лиги, которая расширялась до двух дивизионов. Первый дивизион Футбольной лиги было решено составить из 16 команд, а во Второй дивизион Футбольной лиги вошло 12 команд. «Ньютон Хит» был приглашён в Первый дивизион. Тогда же руководство клуба приняло решение об отделении от железной дороги Ланкашира и Йоркшира и образовании компании с ограниченной ответственностью (LLC). Клуб убрал из названия уточнение «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)» и стал называться просто «Ньютон Хит». Тогда же Альфред Элбат был назначен секретарём клуба. По случаю вступления клуба в Первый дивизион Футбольной лиги были произведены некоторые улучшения стадиона «Норт Роуд», включая строительство душевых, раздевалок для команд, а также трибун с двух сторон, вмещающих «около пяти или шести тысяч зрителей». Также в связи с увеличением количества матчей в команду было приглашено много новых футболистов.

По итогам сезона команда заняла последнее место, набрав 18 очков, и сыграла тестовый матч с клубом Второго дивизиона «Смолл Хит», в котором решалось, которая из команд будет в следующем сезоне играть в Первом дивизионе. «Ньютон Хит» одержал победу и сохранил за собой место в Первом дивизионе.

В Кубке Англии «Ньютон Хит» уступил «Блэкберну» в первом же раунде.

В Большом кубке Ланкашира «Ньютон Хит» проиграл в первом раунде клубу «Бери».

В Большом кубке Манчестера «Ньютон Хит» на пути к финалу обыграл клубы «Уэст Манчестер» и «Бери», а в финале выиграл у «Болтон Уондерерс», став обладателем Кубка.

Первый дивизион Футбольной лиги

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель   

 

 

 Примечания

Итоговая турнирная таблица

Тестовый матч

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1892/93 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1892/1893
Ньютон Хит